Die Weltcupsaison 1985/86 der Nordischen Kombination begann am 21. Dezember 1985 im italienischen Tarvis und endete am 22. März 1986 in Štrbské Pleso, in der heutigen Slowakei. Während der Saison wurde in sieben Weltcupveranstaltungen, die alle nach der Gundersen-Methode entschieden wurden, der Gewinner im Gesamtweltcup ermittelt.

Mit seinen vier Weltcuperfolgen, zwei zweiten Plätzen sowie einem dritten Platz landete der Deutsche Hermann Weinbuch bei jedem Weltcup auf dem Podest und konnte dadurch die Gesamtwertung deutlich vor seinem Teamgefährten Thomas Müller gewinnen. Dritter wurde der Vorjahressieger Geir Andersen, der in dieser Saison lediglich einen Weltcupsieg erringen konnte. Dieser war zugleich der letzte Weltcuperfolg in seiner Laufbahn.

Seinen ebenfalls ersten und zugleich einzigen Weltcuperfolg feierte der Norweger Hallstein Bøgseth am legendären Holmenkollen bei Oslo. Für die weiteren deutschsprachigen Podestplätze sorgten der Österreicher Klaus Sulzenbacher und der Schweizer Fredy Glanzmann, der dadurch den ersten Podestplatz für die Schweiz holte.

Weltcup-Übersicht

Weltcupendstand und erreichte Platzierungen 
Die Tabelle gibt einen Überblick über die erreichten Platzierungen durch die Saison der Nordischen Kombinierer, die mindestens einen Weltcuppunkt (bis zu Platz 15) erhalten haben. Die Tabelle enthält dabei lediglich die Platzierungen in den Punkterängen, da nur diese in den unten verlinkten Ergebnislisten angegeben sind. Bei fehlenden Angaben lässt sich daher nicht die Aussage treffen, ob der Athlet an dem Weltcup nicht teilgenommen oder allein die Punkteränge nicht erreicht hat. Die schlechtesten zwei Resultate wurden gestrichen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Nordische Kombination 1985
Weltcup der Nordischen Kombination